Na Wikipédia, o nome Pedro Henrique pode remeter aos seguintes artigos:

Pessoas

Brasileiros 
Pedro Henrique de Orléans e Bragança — membro da Família Imperial Brasileira;
Pedro Henrique Saraiva Leão — médico e escritor;

Portugueses 
Pedro Henrique de Bragança — aristocrata e intelectual.

Espanhóis 
Pedro Henriquez d'Azevedo y Toledo — general.

Desambiguações de antropônimos